Адекколиген 2013 — сезон второй по уровне лиги Норвегии по футболу. Сезон начнётся 7 апреля и завершится 3 ноября 2013 года. В турнире принимает участие 16 команд.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Типпелигу сезона 2013 
Следующие клубы вышли в Типпелигу из первого дивизиона:
 Старт
 Сарпсборг 08

Клубы, выбывшие в Адекколигу сезона 2013 
По итогам сезона 2012 в Адекколигу выбыли следующие три клуба:
 Фредрикстад
 Стабек

Клубы, вышедшие в Адекколигу сезона 2013 
По итогам сезона 2012 в Адекколигу вышли следующие три клуба:
 Эльверум
 Фолло
 Кристиансунд
 Вард Хёгесунд

Клубы, выбывшие во Второй дивизион сезона 2013 
По итогам сезона 2012 во Второй дивизион выбыли следующие три клуба:
 Тромсдален
 Берум
 Альта
 Нотодден

Участники
●
Вард Хёгесунд
●
Будё-Глимт
●
Брюне
●
Хам-Кам
●
Хёдд
●
Кунгсвингер
●
Мьёндален
●
Ранхейм
●
Сандефьорд
●
Стрёммен
●
Кристиансунд
●
Улл/Киса
●
Эльверум
●
Стабек
●
Фредрикстад
●
Фолло

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Типпелиге

Плей-офф за места в Адекколиген

Результаты матчей

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Календарь игр

Статистика сезона

Бомбардиры

Ассистенты

Ссылки
 Официальный сайт Адекколиген  

2013
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Норвегии в 2013 году